Quatre batailles ont eu lieu à Azâz ou Azaz en Syrie :
 Bataille d'Azâz (1030) : victoire des chiites contre les Byzantins ;
 Bataille d'Azâz (1125) : victoire des croisés contre les Turcs ;
 Bataille d'Azâz (2012) : entre l'armée syrienne et l'Armée syrienne libre, pendant la guerre civile syrienne ;
 Bataille d'Azaz (2013) : entre l'État islamique en Irak et au Levant et l'Armée syrienne libre, pendant la guerre civile syrienne.